Акадијци могу бити:
  (неправилно Акадијци (Сумеријци))

Види још
Акадија, вишезначна одредница